{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (98401) - || 2000 UX7 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98402) - || 2000 UE8 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98403) - || 2000 UG8 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98404) - || 2000 UT8 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98405) - || 2000 UN9 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98406) - || 2000 UC10 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98407) - || 2000 UX10 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98408) - || 2000 UD11 || 19 oktober 2000 || Olathe || L. Robinson
|-
| (98409) - || 2000 UQ12 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98410) - || 2000 UX12 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98411) - || 2000 UT13 || 24 oktober 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (98412) - || 2000 UG15 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98413) - || 2000 UO16 || 29 oktober 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (98414) - || 2000 UE18 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98415) - || 2000 UH18 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98416) - || 2000 US20 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98417) - || 2000 UW21 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98418) - || 2000 US22 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98419) - || 2000 UV22 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98420) - || 2000 UN24 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98421) - || 2000 UD26 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98422) - || 2000 UO26 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98423) - || 2000 UU26 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98424) - || 2000 UO28 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98425) - || 2000 UM33 || 30 oktober 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (98426) - || 2000 UE34 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98427) - || 2000 UA35 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98428) - || 2000 UE35 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98429) - || 2000 UL35 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98430) - || 2000 UN35 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98431) - || 2000 UA36 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98432) - || 2000 UR36 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98433) - || 2000 UP37 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98434) - || 2000 UF39 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98435) - || 2000 UE41 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98436) - || 2000 UF42 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98437) - || 2000 UP47 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98438) - || 2000 UH49 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98439) - || 2000 UD50 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98440) - || 2000 UN50 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98441) - || 2000 UW54 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98442) - || 2000 UT55 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98443) - || 2000 UZ56 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98444) - || 2000 UM57 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98445) - || 2000 UG59 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98446) - || 2000 UM59 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98447) - || 2000 UE60 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98448) - || 2000 UN60 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98449) - || 2000 UM61 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98450) - || 2000 US62 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98451) - || 2000 UT63 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98452) - || 2000 UB65 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98453) - || 2000 UL66 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98454) - || 2000 US66 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98455) - || 2000 UF68 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98456) - || 2000 UD69 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98457) - || 2000 UE69 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98458) - || 2000 UP70 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98459) - || 2000 UZ72 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98460) - || 2000 UM73 || 26 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98461) - || 2000 UQ76 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98462) - || 2000 UB79 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98463) - || 2000 UL81 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98464) - || 2000 UP83 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98465) - || 2000 UN84 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98466) - || 2000 UF91 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98467) - || 2000 UW91 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98468) - || 2000 UM92 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98469) - || 2000 UF93 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98470) - || 2000 US94 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98471) - || 2000 UW94 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98472) - || 2000 UB95 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98473) - || 2000 UD96 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98474) - || 2000 UR97 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98475) - || 2000 UF98 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98476) - || 2000 UP98 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98477) - || 2000 UR99 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98478) - || 2000 UB100 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98479) - || 2000 UM100 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98480) - || 2000 UR100 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98481) - || 2000 UX100 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98482) - || 2000 UL101 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98483) - || 2000 UJ102 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98484) - || 2000 UK103 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98485) - || 2000 US105 || 29 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98486) - || 2000 UZ105 || 29 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98487) - || 2000 UC106 || 29 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98488) - || 2000 UM106 || 30 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98489) - || 2000 UR106 || 30 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98490) - || 2000 UJ108 || 30 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98491) - || 2000 UA109 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98492) - || 2000 UU109 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98493) - || 2000 UY110 || 26 oktober 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (98494) Marsupilami || 2000 UN111 || 27 oktober 2000 || Le Creusot || J.-C. Merlin
|-
| (98495) - || 2000 VV2 || 1 november 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (98496) - || 2000 VT3 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98497) - || 2000 VL5 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98498) - || 2000 VS10 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98499) - || 2000 VW11 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98500) - || 2000 VL12 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten